Mikołaj Herburt – łowczy lwowski
 Mikołaj Herburt (zm. 1501) – wojski samborski
 Mikołaj Herburt Odnowski (zm. 1555) – wojewoda krakowski i sandomierski, kasztelan przemyski, starosta lwowski
 Mikołaj Herburt (zm. 1593) – kasztelan przemyski i halicki, starosta lwowski
 Mikołaj Herburt (zm. 1602) – wojewoda podolski i ruski, starosta barski, tłumacki i sokalski
 Mikołaj Herburt (zm. 1611) – starosta tłumacki
 Mikołaj Herburt (zm. 1639) – kasztelan kamieniecki, starosta skalski i tłumacki